Драгу́нський () — російське та єврейське прізвище, що походить від слова "драгун". Жіноча форма — Драгу́нська.

Відомі носії 

 Драгунський Віктор Юзефович (1913 — 1972) — радянський актор і дитячий письменник.
 Драгунський Давид Абрамович (1910 — 1992) — радянський військовик, генерал-полковник танкових військ, двічі Герой Радянського Союзу.
 Драгунський Денис Вікторович (1950) — російський вчений-філолог, письменник, син Віктора Драгунського.